Gambarsari (Kebasen)
 Gambarsari (Kemangkon)
 Gambarsari (Pagaden)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing